Contrari – famiglia nobiliare italiana originaria di Ferrara e estintasi nel 1575
 Ercole Contrari – nobile italiano, ultimo esponente della famiglia Contrari
 Uguccione dei Contrari – politico e militare italiano
 Via Contrari – via del centro storico di Ferrara

Pagine correlate 
 Contrario